Die Liverpool Victoria Charity Challenge 1997 war ein professionelles Snooker-Einladungsturnier, das vom 2. bis zum 5. Januar 1997 im Rahmen der Saison 1996/97 im Birmingham International Centre im englischen Birmingham ausgetragen wurde. Sieger wurde der Schotte Stephen Hendry mit einem 9:8-Finalsieg über Titelverteidiger Ronnie O’Sullivan. Hendry spielte zudem im Finale das 19. offiziell anerkannte Maximum Break der Geschichte.

Preisgeld 
Gesponsert vom Versicherungsunternehmen Liverpool Victoria, wurde das Preisgeld des Turnieres nicht an die Spieler ausgezahlt, sondern an von ihnen ausgewählte Wohltätigkeitsorganisationen. Jeder Spieler erhielt aber eine zusätzliche Aufwandsentschädigung. Als eigentliches Preisgeld wurden 130.000 Pfund Sterling gespendet.

Turnierverlauf 
Es nahmen zwölf Spieler am Turnier teil, von denen vier direkt für das Viertelfinale gesetzt waren. Die übrigen acht begannen das Turnier in der Runde der letzten 12. Ausgetragen wurde das Turnier im K.-o.-System mit aufsteigenden Best-of-Modi.

Finale 
Der Anfang des Spiels wurde von Stephen Hendry dominiert, der mit 4:0, 6:1 und 8:2 in Führung ging. Damit brauchte der Schotte nur noch einen Frame zum Sieg, die Niederlage von Ronnie O’Sullivan schien unabwendbar. Doch der Engländer zeigte Kampfeswillen und kämpfte sich Frame für Frame zurück, bis er zum 8:8 ausglich. Dann aber zeigte Hendry seine Qualität und gewann den Decider per Maximum Break.

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten fünf Spieler insgesamt 15 Century Breaks:

Einzelnachweise 

1997
Snookerveranstaltung 1997
Billardturnier in Birmingham